Грумичама () - плодовое дерево семейства Миртовые.

Описание 
Стройное прямое вечнозеленое дерево высотой 7,5-10,5 метров с глянцевыми овально-продолговатыми листьями длиной 9-16 см. и шириной 5-6 см. Плод сплющенный, шириной 1,25-2 см. Цвет плода варьирует от ярко-красного до тёмно-фиолетового, почти чёрного (когда поспеет). Под тонкой кожицей находится белая или красная сочная мякоть с 1-3 коричневыми семенами и вишнёвым ароматом. Период созревания плодов: апрель - май во Флориде и ноябрь - февраль в Бразилии.

Распространение 
Грумичама встречается как в диком виде, так и в культуре в Южной Бразилии и Парагвае.

Примечания

Ссылки
 Morton, J.F. 1987. Fruits of Warm Climates. Julia Morton 20534 SW 92 Ct., Miami Fl 33189. 

Миртовые
Фрукты
Плодовые деревья
Растения, впервые описанные в книге Encyclopédie Méthodique
Ягодные культуры